Streitwieser ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Streitwieser (1927–2022), US-amerikanischer Chemiker
 Anton Streitwieser (1916–1972), deutscher SS-Führer